est une expression anglaise signifiant « le mécano ». Elle peut faire référence à :

 un des films de la saga  :
 Le Flingueur, dont le titre original est , film de Michael Winner sorti en 1972 ;
 Le Flingueur, ayant comme titre original : , film de Simon West sorti en 2011 et reprise du film de 1972 ;
 , film de Dennis Gansel sorti en 2016 et suite du film de 2011 ;
 , film de Dolph Lundgren sorti en 2005.

Voir aussi